Die 101. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  101. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  101. Jäger-Division (Wehrmacht)
  101e division d'infanterie (Frankreich)
   101ª Divisione motorizzata "Trieste" (Königreich Italien)
  101. Division (Japanisches Kaiserreich)
  101. Schützendivision (Sowjetunion)
  101. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Visayan-Mindanao während des Pazifikkrieges
  101st Light Infantry Division (Myanmar)

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  101st Airborne Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern